Als Winston 500 wurden folgende Rennen im NASCAR Winston Cup bezeichnet:

 das Frühjahrsrennen auf dem Talladega Superspeedway zwischen 1971 und 1993 sowie 1997, siehe Aaron’s 499
 das Herbstrennen auf dem Talladega Superspeedway zwischen 1998 und 2000, siehe Amp Energy 500